

Toponyme 

 Alto Bela Vista, une ville du Brésil située de l'ouest de l'État de Santa Catarina
 Bela, une localité de Bulgarie située dans l'obchtina de Dimovo, oblast de Vidin
 Bela, une localité de Croatie située dans la municipalité de Novi Marof, Comitat de Varaždin
 Bela, une paroisse du Portugal située dans la municipalité de Monção, dans le district de Viana do Castelo et la région Nord
 Bela, un village de Serbie situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot
 Bela, une station de ski de Slovénie située dans la région de Carniole-Blanche
 Chutes de Bela, cascade située dans le sud-ouest de la république du Congo, dans le département du Pool.

Personnes

Nom 

 Jérémie Bela (né en 1993), footballeur français

Prénom 
 Bela B. (né en 1962), musicien allemand
 Bela Khotenashvili (né en 1988), joueuse d'échec géorgienne
 Bela Palfi (1923-1995), footballeur serbe
 Bela Zaboly (1910-1985), auteur de bande dessinée américain

Autre 
 Bela est un prénom germanique
 Bela est un site web créé à Bruxelles par l'association la Maison des Auteurs avec le soutien de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et la Société civile des auteurs multimédia (Scam)

Voir aussi 

  plusieurs rois de Hongrie et localités en République tchèque
  plusieurs localités en Slovaquie

Références 

Homonymie de prénom